Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2001/02 enthält alle für die deutsche Schachbundesliga 2001/02 gemeldeten Spieler und deren Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Die 16 Vereine konnten 8 Stammspieler und maximal 6 Ersatzspieler melden, allerdings zog der USC Magdeburg seine Mannschaft ohne Meldung zurück. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Der Godesberger SK kam mit 9 Spielern aus, während der Lübecker SV, die SG Porz, die Stuttgarter SF und der SV Castrop-Rauxel alle gemeldeten Spieler einsetzten. Insgesamt wurden 188 Spieler eingesetzt, von denen 38 keinen Wettkampf verpassten.

Punktbester Spieler der Saison war Curt Hansen (SG Porz) mit 11 Punkten aus 14 Partien, jeweils 10 Punkte erzielten sein Mannschaftskollege Erik van den Doel und Predrag Nikolić (SG 1868-Aljechin Solingen), wobei van den Doel 12 Partien spielte, Nikolić 13. Mit Ivan Sokolov (SG Porz), Pontus Sjödahl (SV Wattenscheid), Felix Levin (Werder Bremen) und Gerd Lorscheid (Stuttgarter SF) erreichten vier Spieler 100 %, allerdings spielten diese nur wenige Partien. Sokolov, Sjödahl und Levin wurden zweimal eingesetzt, Lorscheid einmal.

Ältester Spieler der Saison war der beim TV Tegernsee spielende Klaus Klundt (* 1941), jüngste Spielerin die beim Erfurter SK spielende Elisabeth Pähtz (* 1985).

Mit Almira Scripcenco-Lautier (SG Heiligenhaus), Ketino Kachiani-Gersinska (TV Tegernsee) und Elisabeth Pähtz (Erfurter SK) kamen erstmals in einer Saison der eingleisigen Bundesliga drei Frauen zum Einsatz, Scripcenko-Lautier war gleichzeitig die erste Frau, die in der Bundesliga am Spitzenbrett spielte.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2001); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2001); bei Spielern ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2001; ARM = Armenien, AUT = Österreich, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BUL = Bulgarien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, LAT = Lettland, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, RUS = Russland, SCO = Schottland, SLO = Slowenien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SV Wattenscheid

SG 1868-Aljechin Solingen

SG Porz

Godesberger SK

SV Castrop-Rauxel

SG Heiligenhaus

Königsspringer Hamburg

Stuttgarter SF

Hamburger SK

Werder Bremen

SF Neukölln

König Plauen

Erfurter Schachklub

TV Tegernsee

Lübecker Schachverein von 1873

USC Magdeburg 

ohne Mannschaftsmeldung

Anmerkungen 
 Der USC Magdeburg gab keine Mannschaftsmeldung ab und stand damit als erster Absteiger fest.

Weblinks

Quellen 
 Schachkalender 2002. Edition Marco, Berlin 2001, ISBN 3-924833-43-5.

Schachbundesliga (Deutschland)
Wikipedia:Liste
Schach 2001
Schach 2002